Fluid extracel·lular (en anglès ECF, extracellular fluid) fa referència a un fluid corporal fora de les cèl·lules. La resta s'anomena fluid intracel·lular.

En alguns animals, inclosos els mamífers, el fluid extracel·lular pot dividir-se en dos subcompartiments importants, fluid intersticial i plasma sanguini. El fluid extracel·lular també inclou al fluid transcel·lular; essent només prop del 2,5 % del ECF.

En els humans, la concentració de glucosa normal del fluid extracel·lular que és regulat per homeòstasi, és aproximadament de 5 mM.

El pH del fluid extracel·lular està ben regulat per buffer del voltant de 7,4.

El volum del fluid extracel·lular és típicament 15L ( dels quals 12L corresponen al líquid intersticial i 3L són plasma).

Continguts d'ECF 
 Cations principals:
 Sodi (140 mM)
 Potassi (4 mM)
 Calci (2 mM)

 Anions principals:
 Clor (110 mM)
 Carbonat de hidrogen (26 mM)

És més pobre en proteïnes comparat amb el fluid intracel·lular.

Enllaços externs 
 Merck Dorlands: f_10 12369270
 Diccionari eMedicine: fluid extracel·lular 

Fluids corporals